Боровица је појам који може да се односи на:

 Боровица - насеље у општини Пљевља у Црној Гори;
 Боровица Доња - насеље у општини Вареш, БиХ;
 Боровица Горња - насеље у општини Вареш, БиХ;
 Боровица - више топонима у Русији, Украјини, Пољској и Бугарској;
 Боровица - више хидронима у Русији и Бугарској;
 Обична боровица (латински назив: Juniperus communis) - врста разгранатог грма.